Аконкагуа () може посилатися на:

 Аконкагуа — гора в Аргентині;
 Провінціальний парк Аконкагуа — провінціальний парк в Аргентині;
 Університет Аконкагуа — університет в місті Мендоса, Аргентина;
 Провінція Аконкагуа — колишня (до 1974 року) провінція Чилі;
 Сан-Феліпе-де-Аконкагуа — провінція в регіоні Вальпараїсо, Чилі;
 Аконкагуа — річка в Чилі.